Storbritannien och Irland ()är länderna på en ögrupp i Nordatlanten. 


Geografi
Brittiska öarna, ögrupp i Nordatlanten
Storbritannien, östlig ögrupp inom Brittiska öarna som även omfattar andra ögrupper och mindre öar
Storbritannien (ö) , huvudö i den östliga ögruppen
Irland, västlig ögrupp inom Brittiska öarna som även omfattar andra ögrupper och mindre öar
Irland (ö), huvudö i den västliga ögruppen
Storbritannien och Irland, på Irland vanligt förekommande benämning för Brittiska öarna

Kulturgeografi
Storbritannien (region) och Irland (region) (), kulturgeografiska områden inom Brittiska öarna
Regioner med keltiskt kulturarv
Cornwall, kulturhistorisk region i Storbritannien
Irland (region), kulturregion omfattande den västliga ögruppen
Skottland, kulturregion i Storbritannien
Wales, kulturhistorisk region i Storbritannien
Regioner med nordiskt kulturarv
Orkneyöarna, kulturhistorisk region i Storbritannien
Shetlandsöarna, kulturhistorisk region i Storbritannien
England, kulturregion med bland annat anglosaxiskt och normandiskt kulturarv

Politisk geografi
Förenade konungariket Storbritannien och Irland (), statsbildning upprättad 1801
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (), formellt namn från 1927
Statsbildningarna Storbritannien och Irland ()
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Irländska fristaten () (1922-1937)
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Éire () (1937-1949)
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Republiken Irland () (från 1949)
Brittisk-irländska relationer, relationer mellan Förenade kungariket och Republiken Irland

Se även
Storbritannien (olika betydelser)
Irland (olika betydelser)